

Persone

 Gunnar Karlsson-Tjörnebo (1927-2009) – siepista svedese
 Gustav Adolf Karlsson Vasa, o Gustavo II Adolfo di Svezia (1594-1632) – re di Svezia dal 1611 al 1632
 Óttar Magnús Karlsson (1997) – calciatore islandese, di ruolo attaccante
 Patrik Karlsson Lagemyr (1996) – calciatore svedese
 Simon Karlsson Adjei (1993) – calciatore svedese

Altro
 9623 Karlsson – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Carlsson
Karlson